Waladsko ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksandr Waladsko (* 1986), weißrussischer Fußballspieler
 Maksim Waladsko (* 1992), weißrussischer Fußballspieler